Lella – forma femminile del nome proprio di persona Lello
Lella – canzone di Edoardo & Stelio
Antonio Lella – calciatore italiano
Giuseppe Lella – banchiere e politico italiano